Belda ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Belda (1885–1989), oberschlesischer Politiker und späterer Vertriebenenfunktionär
 Juan Ángel Belda Dardiñá (1926–2010), spanischer Bischof der römisch-katholischen Kirche
 David Belda (* 1983), spanischer Straßenradrennfahrer
Vicente Belda (* 1954), spanischer Radrennfahrer